Várkonyi oder Varkonyi ist der Familienname folgender Personen:

 Ágnes R. Várkonyi (1928–2014), ungarische Historikerin
 Antal Amadé de Várkonyi (1760–1835), ungarischer Graf und Präfekt von Zagreb in Kroatien
 Dora Várkonyi (* 1953), deutsche Bildhauerin
 Ladislaus Amade von Várkonyi (1703–1764), Dichter
 Mihály Várkonyi (1891–1976), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler, sowie Filmregisseur und Drehbuchautor, siehe Victor Varconi
 Orsolya Várkonyi (* 1989), ungarische Fußballspielerin
 Péter Várkonyi (1931–2008), ungarischer kommunistischer Politiker, Journalist und Diplomat
 Robert Varkonyi (* 1961), amerikanischer Pokerspieler
 Zoltán Várkonyi (1912–1979) ungarischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Hochschullehrer und Schauspieler